Bosznia-Hercegovina
Željeznica a Boszna jobb oldali mellékvize
Željeznica a Fojničke jobb oldali mellékvize

 Horvátország
Željeznica falu Ivanec községben, Varasd megyében
Ivanečka Željeznica falu Ivanec községben, Varasd megyében

 Montenegró
Željeznica folyó Bar közelében